Адриан Захарович Акименко () — советский военачальник, гвардии генерал-майор (10 января 1942 года).

Биография 
Адриан Акименко родился 6 сентября 1898 года в шахтёрской семье в деревне Богородицкой Георгиевской волости Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. Украинец.

С 1909 по 1913 году каждую зиму учился в сельской школе. С 12 лет работал пастухом в сельском обществе и по найму у помещика, с 14 лет — коногоном и отгребщиком на шахте. В 1917 года экстерном окончил курс 6-ти классов в луганской гимназии.

После Февральской революции в апреле-августе 1917 года был секретарём Георгиевского волостного комитета, но затем остался без работы и в январе 1918 года уехал в город Курган, где устроился на работу помощником секретаря одного из волостным комитетов в Курганском уезде. Однако в условиях хаоса и начинающийся гражданской войны счёл за лучшее вернуться в родные края, где стал работать в крестьянском хозяйстве.

Гражданская война 
11 октября 1918 года вступил добровольцем в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. С октября 1918 года служил красноармейцем в 43-м Украинском революционном и 3-м Луганском интернациональном полках. В январе 1919 года был назначен на должности комиссара и председателя ревтрибунала 3-го Луганского интернационального полка. Участник Луганской обороны.

С августа 1919 года служил в 60-й стрелковой дивизии на должностях временно исполняющего обязанности комиссара 1-й стрелковой бригады, комиссара 532-го и 534-го стрелковых полков, помощника командира 532-го и командира 534-го стрелковых полков, командира отдельного батальона дивизии.

Воевал на Южном и Юго-Западном фронтах в августе 1919 года — в районах Кременчуга, Золотоноши и станций Яготин, Дарница, Бровары и Козелец, в сентябре — ноябрь 1919 года — на реке Десне, в ноябре 1919 — феврале 1920 года принимал участие в освобождении городов Чернигов, Бахмач, Черкассы, Кременчуг, феврале — апреле 1920 года — в боях в районе Жмеринка, Вапнярка, а в мае — августе 1920 года — Советско-польская война, на реках Збруч и Серет.

Межвоенное время 
С окончанием войны учился в высшей повторной школе комсостава РККА в Харькове, по окончании которой в 1922 году служил в Украинском военном округе. В марте 1922 года был назначен на должность командира и комиссара 13-го отдельного пограничного батальона, а в сентябре — на должность командира батальона 70-го стрелкового полка (24-я стрелковая дивизия).

С октября 1923 года служил в 80-й стрелковой дивизии, где командовал батальонами в 238-м и 240-м стрелковых полках, с марта 1926 года временно исполнял должность помощника командира 240-го стрелкового полка по хозяйственной части. В октябре 1930 года был назначен на должность помощника командира 88-го, затем 240-го стрелковых полков.

С марта 1919 года состоял в РКП(б), 23 мая 1923 года был исключен парторганизацией 70-го стрелкового полка, с мотивом «за пьянство». В 1924 году парторганизацией 238-го стрелкового полка восстановлен в рядах партии, но вышестоящая организация 80-й стрелковой дивизии стала рассматривать дело как о вновь вступающем в партию и только 2 октября 1931 года стал кандидатом в члены ВКП(б).

С сентября 1931 года проходил обучение в Военной академии имени М. В. Фрунзе, по её окончании в 1935 году был назначен на должность помощника начальника 2-го сектора учебного отдела академии, а в октябре — на должность помощника начальника учебной части военно-исторических курсов подготовки адъюнктов академии.

В конце ноября 1935 года был направлен в Киевский военный округ на должность помощника начальника 1-го отделения штаба 17-го стрелкового корпуса. В сентябре 1937 года был назначен на должность начальника курсов младших лейтенантов при этом же корпусе, в марте 1938 года — на должность начальника 1-го отделения штаба 15-го стрелкового корпуса, а в октябре 1938 года — на должность начальника 1-го отдела штаба Житомирской армейской группы войск. Принимал участие в походе РККА в Западную Украину.

С декабря 1939 года временно исполнял должность начальника штаба 5-й армии. В апреле 1940 года был назначен на должность начальника оперативного отдела штаба этой же армии, в июле — на должность преподавателя кафедры общей тактики Военной академии имени М. В. Фрунзе, а в октябре — на должность начальника штаба 34-го стрелкового корпуса.

В 1940 году вступил в ВКП(б).

Великая Отечественная война 
В начале Великой Отечественной войны Акименко находился на прежней должности. В июле — августе 1941 года корпус принимал участие в Смоленском сражении, 24 июля Акименко был назначен командиром корпуса. 1 августа 1941 года был контужен, ранен в кисть левой руки.

11 августа 1941 года управление корпуса было направлено в 127-ю стрелковую дивизию, а Акименко назначен командиром этой дивизии. В сентябре дивизия за успешные боевые действия под Ельней была преобразована во 2-ю гвардейскую, после чего вела бои на Юго-Западном фронте.

10 января 1942 года присвоено звание генерал-майор.

В январе 1942 года был назначен на должность командира 3-го гвардейского стрелкового корпуса, в марте предпринявшего неудачное наступление севернее Таганрога, после чего Акименко был отстранен от командования корпусом и был назначен на должность старшего преподавателя тактики в Военную академию имени М. В. Фрунзе.

В январе 1944 года был назначен командиром 75-го стрелкового корпуса. С 2 декабря 1944 по 9 января 1945 года Акименко находился в госпитале на лечении. Корпус под его командованием участвовал в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Белградской, Венской и Пражской операциях и в освобождении городов Фельшёгалла (ныне часть города Татабанья, Венгрия), Вена, Флоридсдорф, Холлабрунн. За освобождение Белграда корпус получил почётное наименование «Белградский».

10 декабря 1944 года был представлен к званию Герой Советского Союза за успешное форсирование его корпусом Дуная в районе города Апатин, захват и удержание стратегически важного плацдарма на подступах к Австрии и нанесение большого урона противнику при отражении попыток ликвидировать плацдарм, но генерал армии А. И. Антонов изменил награду на орден Кутузова I степени.

Послевоенная карьера 
С окончанием войны Акименко был назначен на должность заместителя командира 10-го гвардейского стрелкового корпуса в Южной группе войск, в 1947 году — на должность начальника Управления боевой и физической подготовки Одесского военного округа.

В 1948 году назначен на должность начальника военной кафедры Киевского государственного института физической культуры.

В 1951 году назначен на должность председателя ЦК ДОСААФ Молдавской ССР.

В феврале 1954 года был назначен начальником военной кафедры Смоленского зоотехническо-ветеринарного института.

15 февраля 1955 года вышел в запас. В сентябре 1970 года был избран почётным гражданином города Луганска.

Генерал-майор Адриан Захарович Акименко умер 1 февраля 1989 года Похоронен в городе  Ворошиловградской области Украинской ССР, ныне город Луганск — административный центр Луганской области Украины, находится под контролем непризнанной Луганской Народной Республики является её столицей.

Награды 
 Орден Ленина (21 февраля 1945 года)
 Четыре ордена Красного Знамени (27 декабря 1941 года, 13 сентября 1944 года, 3 ноября 1944 года, 20 июня 1949 года);
 Орден Кутузова I степени (28 апреля 1945 года);
 Орден Богдана Хмельницкого II степени (3 ноября 1944 года);
 Орден Отечественной войны I степени (20 октября 1987 года);
 медали:
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1969 год);
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (10 октября 1945 года);
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965 год);
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975 год);
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Будапешта» (25 ноября 1945 года);
 Медаль «За взятие Вены» (1945 год);
 Медаль «За освобождение Белграда» (29 ноября 1945 года);
 Медаль «За освобождение Праги» (1945 год);
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (№ 01077, 1938 год);
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948 год);
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1967 год);
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978 год);
 иностранные награды:
 Орден Партизанской звезды I степени (Федеративная Народная Республика Югославия, 19 июня 1956 года);
 Орден Заслуг Венгерской Народной Республики III класса (Венгерская Народная Республика);
 Орден Тудора Владимиреску V степени (Социалистическая Республика Румыния, 24 октября 1969 года);
  (Социалистическая Республика Румыния, 3 ноября 1969 года);
  (Социалистическая Республика Румыния);
 почётные звания:
 Почётный гражданин города Ворошиловграда (сентябрь 1970 года; с 4 мая 1990 года — город Луганск).

Память 
На Аллее военачальников в Сквере боевой славы города Ельня Смоленской области установлен бюст Андриана Захаровича Акименко. Аллея была сооружена в 2000—2008 годах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание боевых действий 2 гв. сд — гв. генерал-майор Акименко А. З. 1953 г.

Персоналии:Курганская область
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Члены КПСС
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Представленные к званию Героя Советского Союза (Великая Отечественная война)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Участники Будапештской операции
Участники штурма Вены
Участники Пражской операции
Преподаватели Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Преподаватели вузов Смоленска
Почётные граждане Луганска